When Dream and Day Unite () — дебютный студийный альбом американской прогрессив-метал-группы Dream Theater, вышедший 6 марта 1989 года на независимом лейбле Kajem/Victory Studios.

В буклете альбома приводится посвящение: «This Album is Dedicated to the Loving Memory of Andrea Held Leone and Ralph R. Dominici, Sr.» (этот альбом посвящается благодарной памяти Андреи Хелд Леоне и Ральфа Р. Доминичи, старшего — матери барабанщика Майка Портного и отца вокалиста Чарли Доминичи, соответственно).

Список композиций

Участники записи 
 Джон Петруччи — гитара
 Майк Портной — ударные
 Джон Маянг — бас-гитара
 Кевин Мур — клавишные
 Чарли Доминичи — вокал

Ссылки 
 Тексты песен альбома
 When Dream And Day Unite  на discogs.com

Альбомы Dream Theater
Дебютные альбомы 1989 года